ОАО «Авиалинии Дагестана» (South East Airlines) — закрытое в декабре 2011 года авиапредприятие, базировавшееся в Махачкалe. Авиакомпания осуществляла регулярные рейсы из Дагестана в Москву, Санкт-Петербург, периодически выполнялись полёты в Стамбул, ОАЭ и паломнические рейсы на хадж.

Федеральная антимонопольная служба неоднократно уличала авиакомпанию в злоупотреблении доминирующим положением, однако до суда дело дошло лишь в середине декабря 2011 года.

Отзывы пассажиров о ценах на билеты, качестве оказываемых услуг и состоянии самолетов в подавляющей части носили недовольный характер.

Сертификат эксплуатанта у «Авиалиний Дагестана» истек 16 декабря 2011 года, после чего последовало его аннулирование. 19.12.2011 Федеральное агентство воздушного транспорта официально подтвердило факт аннулирования сертификата эксплуатанта ОАО «Авиалинии Дагестана» по следующим причинам:

 В ходе расследования катастрофы воздушного судна Ту-154М, произошедшей 4 декабря 2010 года в международном аэропорту «Домодедово» были выявлены факты нарушений в организации лётной работы, техническом обслуживании воздушных судов, подготовке пилотов, вопросах режима труда и отдыха экипажей и другие недостатки в деятельности авиакомпании, носящие системный характер. Комиссией установлено, что на потерпевшем катастрофу самолёте были установлены контрафактные детали. Результаты проверок показали неспособность руководства ОАО «Авиалинии Дагестана» устранить системные недостатки в работе авиакомпании, что негативным образом влияет на состояние безопасности полётов её воздушных судов и представляет прямую угрозу жизни и здоровью авиапассажиров.

 В ходе рамповых проверок воздушных судов, проведенных инспекторами SAFA во время Хаджа и связанными с этим праздником перевозками паломников в Мекку, выявлены грубые нарушения в обеспечении безопасности полётов, отсутствие своевременного реагирования руководства авиакомпании на замечания, полученные в зарубежных аэропортах. В частности, по несоответствиям, выявленным в аэропортах Рас-эль-Хайм (Объединенные Арабские Эмираты) и Стамбул на воздушном судне Ту-154М, отмечалась повторяемость замечаний в части недостаточного владения пилотами ОАО «Авиалинии Дагестана» 4-м уровнем английского языка по шкале ИКАО.

 Деятельность компании высокоубыточна, дебиторская задолженность на декабрь 2011 года составляет более 400 миллионов рублей.

После остановки операционной деятельности рейсы авиакомпании «подхватили» «Авиационные Линии Кубани» на самолётах Як-42, вместимость которых оказалась достаточной ввиду небольшого количества пассажиров.

Однако коллектив «Авиалиний Дагестана» счел действия Росавиации незаконными, опубликовав на официальном сайте авиапредприятия ряд открытых обращений по поводу приостановки операционной деятельности. Между ними произошел первый судебный процесс, о котором можно узнать в Живом Журнале  авиакомпании и на сайте арбитражного суда. Предполагается подача апелляции.

Флот 
Согласно данным самой авиакомпании, её флот состоял из следующих судов:

Однако, на сайте также приводилась и другая информация о количестве эксплуатируемых ВС, согласно которой флот авиакомпании состоял из трёх самолетов Ту-154М, одного самолета Ту-154Б-2, двух самолетов Ту-134Б, 1 самолет Ан-24РВ, а также вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ.

Маршрутная сеть 
На период декабря 2011 года авиакомпания выполняла полеты по следующим маршрутам
:
 Махачкала — Москва (Внуково) дважды в день, в понедельники и воскресенья выполняется дополнительный дневной рейс
 Махачкала — Стамбул (Сабиха) — два раза в неделю
 Махачкала — Рас-Эль-Хайм (ОАЭ) — по вторникам.
Часть рейсов на хадж в 2011 году осуществляла сторонняя авиакомпания — ВИМ-Авиа.

Происшествия 

4 декабря 2010 года при выполнении вынужденной посадки на аэродроме Домодедово потерпел катастрофу самолет Ту-154М RA-85744 авиакомпании «Авиалинии Дагестана», выполнявший пассажирский рейс № 372 Внуково-Махачкала. После взлета из аэропорта Внуково на самолете произошел последовательный отказ двух двигателей. При выполнении вынужденной посадки в аэропорту Домодедово самолет выкатился за пределы ВПП и разломился пополам. В результате авиационного происшествия два пассажира погибли, 33 пассажира получили серьёзные телесные повреждения, а 53 были травмированы незначительно.
Согласно отчету МАК, причинами данной катастрофы явились ошибочные действия экипажа при выполнении полета и посадки с одним работающим двигателем, что привело в сложившихся сложных метеоусловиях к выходу воздушного судна к взлетно-посадочной полосе в непосадочном положении, приземлению самолета на летное поле со значительным перелетом правее посадочной полосы, выкатыванию и столкновению с землей.
Катастрофа произошла вследствие сочетания следующих факторов:

— непреднамеренное выключение бортинженером подкачивающих насосов расходного бака при выполнении процедуры ручной перекачки топлива в наборе высоты, что привело к пульсациям мгновенного расхода топлива к двигателям, падению их оборотов, выключению крайних двигателей и проблемам в электропитании самолета в течение более 2 минут из-за отказа трех генераторов;

— неиспользование экипажем всех возможностей по восстановлению работоспособности бортового оборудования после восстановления работоспособности генератора второго двигателя и подключения его, а также генератора ВСУ, на бортсеть;

— невыполнение экипажем рекомендаций некоторых разделов Руководства по лётной эксплуатации, а также самостоятельные, не во всех случаях верные, действия его членов, недостаточная подготовка КВС в области управления ресурсами экипажа;

— сложная метеообстановка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Блог в Живом Журнале 
 Авиалинии Дагестана (South-East)  — история, описание и флот на сайте RussianPlanes.net

Упразднённые авиакомпании России
Транспорт Махачкалы